Морской узел:
 Морской узел — собирательное название обывателей для группы «морских» узлов.
 Морской узел — единица измерения скорости равномерного движения, равной одной морской миле в час.
 Морской узел — музыкальный фестиваль в России.